Patagopteryx  ist eine ausgestorbene Gattung flugunfähiger Vögel der oberen Kreidezeit. Die fossilen Überreste von insgesamt drei Exemplaren wurden in der Bajo de la Carpa Formation im nordwestlichen Patagonien (Neuquén) gefunden. Einzige Art ist Patagopteryx deferrariisi.

Merkmale 
Patagopteryx war etwa hühnergroß, hatte starke Hinterbeine und zurückgebildete Flügel. Der Fuß ist pamprodactyl, alle vier Zehen zeigen nach vorn. Die Phalangenformel ist 2-3-4-5.

Das Skelett lässt vermuten, dass seine Vorfahren flugfähig waren. Das Brustbein ist klein und hat keinen Brustbeinkamm (Carina sterni). Auch der Carpometacarpus, ein Knochen, der aus der Verwachsung der distalen Handwurzelknochen (Ossa carpalia distalia) miteinander und mit den proximalen Enden der ursprünglich drei Mittelhandknochen (Ossa metacarpalia) entstanden ist, ist klein. Patagopteryx ist damit der älteste Vogel, für den eine sekundäre Flugunfähigkeit nachzuweisen ist.

Seine Rumpfwirbel waren vom primitiven procoelen (vorn konkav, hinten konvex) Typ, alle anderen Wirbel waren heterocoel (beide Enden konkav), wie es für moderne Vögel typisch ist. Ischium und Pubis zeigen beide nach hinten. Die langgestreckten Knochen der Art zeigen deutliche Wachstumsringe, was auch für die Enantiornithes typisch ist, aber sonst bei keiner weiteren kreidezeitlichen oder modernen Vogelgruppe auftritt. Eventuell differierte er physiologisch von den modernen Vögeln, war nicht vollständig endotherm und musste einen Teil des Jahres in einer Art Kältestarre verbringen. Er lebte in einem kontinentalen Klima, das sich durch jahreszeitlich bedingte große Temperaturschwankungen auszeichnete.

Systematik  
Patagopteryx wurde ursprünglich für einen primitiven Angehörigen der Laufvögel gehalten. Heute gilt seine Position innerhalb der Vogelsystematik als isoliert und er steht in einer eigenen Familie und Ordnung. Die wahrscheinliche systematische Stellung zeigt folgendes Kladogramm:

Literatur 
 Alan Feduccia: The Origin and Evolution of the Birds. 2. Aufl. Yale University Press, New Haven, Conn. 1999, ISBN 0-300-07861-7. 
 Luis M. Chiappe, Lawrence M. Witmer (Hrsg.): Mesozoic birds. Above the heads of dinosaurs. University Press, Berkeley, Calif. 2002, ISBN 0-520-20094-2, .
 Michael J. Benton: Paläontologie der Wirbeltiere (Vertebrate Paleontology, 1991). Pfeil Verlag, München 2007, ISBN 978-3-89937-072-0.

†Patagopteryx
Aves
Fossiler Vogel